Патрик Мейнард Стюарт Блэкетт, барон Блэкетт (; 18 ноября 1897, Лондон — 13 июля 1974, Лондон) — английский , лауреат Нобелевской премии по физике.

Краткая биография 
Патрик Мейнард Стюарт Блэкетт посещал Королевский военно-морской колледж в Осборн-хаусе и начал свою военную карьеру в 1914 году в качестве мичмана. Во время первой мировой войны он принимал участие в Фолклендском бою и в Ютландском сражении. После войны он уволился с военной службы в чине лейтенанта и приступил в Кембриджском университете к изучению физики, которое он завершил в 1921 году с дипломом бакалавра. После учёбы он остался сперва в Королевском колледже в Кембридже (с перерывом на 1924/1925 гг. в Гёттингене), затем, в 1933 году, он стал профессором в Колледже Биркбак Лондонского университета. В 1937 году он перешёл в Манчестерский университет и перенял там кафедру у У. Л. Брэгга, который в свою очередь, перенял кафедру у Резерфорда.

К началу второй мировой войны Блэкетт присоединился к приборному отделению учреждения королевских ВВС и в начале 1940 года был назначен научным советником маршала ВВС Жуберта, руководившего обороной побережья. Там он занимался аналитическим изучением противолодочной войны и создал сильную исследовательскую группу. В том же году он стал управляющим морскими операционными исследованиями адмиралтейства, где он продолжил заниматься борьбой с подводными лодками, а также прочими операциями ВМС. В продолжение этого года он был прикреплён к генералу Пайлу в качестве научного советника и основал при нём новую область — исследование операций, в которой проводился научный анализ работы штаба. Во время налётов немецкой авиации он был ответственен за подготовку и использование воздушной защиты.

В 1953 году Блэкетт стал деканом физического факультета имперского научно-технологического колледжа в Лондоне. После ухода на пенсию он остался в колледже, который сегодня носит его имя, в качестве профессора физики и проректора. С 1965 по 1970 годы Блэкетт был президентом Лондонского королевского общества.

По своим политическим убеждениям Блэкетт был социалистом и поддерживал Лейбористскую партию, хотя и считался в последней «чересчур левым». Он выступал против разработки Великобританией собственного ядерного оружия, за интернационализм, деколонизацию и поддержку развивающихся стран. В 1947 году он встречался с Джавахарлалом Неру, чтобы высказать свою поддержку независимости Индии. Ещё на заре деколонизации Блэкетт требовал, чтобы Великобритания тратила не менее 1 % своего ВВП на экономическое развитие стран «Третьего мира». Он возглавил приближённую к лейбористам группу учёных, разрабатывавших предложения в научно-технологической сфере; идеи Блэкетта стали основой для создания Министерства технологии, существовавшего в правительстве Гарольда Вильсона.

В 1924 году Блэкетт женился на Констанце Байон. У них родились сын и дочь.

Научные труды 
По окончании учёбы Блэкетт занялся исследованиями в камере Вильсона. Уже в 1924 году ему удалось сделать первые снимки превращения азота в изотоп кислорода. В 1932 году он сконструировал вместе с Джузеппе Оккиалини камеру Вильсона, запускаемую совпадением двух событий от счётчиков Гейгера, расположенных сверху и снизу камеры, с тем, чтобы исследовать космическое излучение. В 1933 году он подтвердил открытие позитрона и смог кроме того доказать существование ливней электронов и позитронов. Так как в нормальной материи не содержится позитронов, он развил, на основе теории Поля Дирака, концепцию рождения пар — рождения пары частица-античастица за счёт гамма-излучения. Кроме того ему удалось экспериментально доказать наличие обратного процесса — аннигиляции.

После второй мировой войны он занимался космическим излучением, а именно рассуждениями об изотропности космического излучения и истоках межзвёздного космического магнитного поля. Эти исследования, которые расходились с современным ему состоянием науки, привели его к исследованию истории магнитного поля Земли и намагничивания пород. Результаты его исследований, совместно с результатами других учёных, послужили сильным доказательством для теории дрейфа континентов Альфреда Вегенера и Александра де Туа.

В 1948 году Блэкетт был награждён Нобелевской премией по физике «за усовершенствование метода камеры Вильсона и сделанные в связи с этим открытия в области ядерной физики и космической радиации».

Блэкетт является автором книги Военные и политические последствия атомной энергии (1948 г.; американское название: Страх, Война и Бомба, 1949)

Награды 
 Кельвиновская лекция, 1939
 Бейкеровская лекция, 1939
 Королевская медаль, Лондонское королевское общество, 1940
 Медаль и премия Гутри, 1940
 Американская медаль за заслуги (за исследовательские работы в связи с противолодочной войной), 1946
 Нобелевская премия по физике, 1948
 Медаль и премия Резерфорда, 1954
 Мемориальные лекции Вейцмана, 1954
 Медаль Копли, 1956
 В честь Патрика Блэкетта в 1979 г. назван кратер на Луне.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Информация с сайта Нобелевского комитета
 в том числе
 Биография
 Нобелевская лекция
 Речь на банкете

Выпускники Колледжа Магдалины (Кембридж)
Выпускники Королевского колледжа (Кембридж)
Преподаватели Биркбека
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из Великобритании
Награждённые медалью Копли
Награждённые Королевской медалью
Члены Лондонского королевского общества
Президенты Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Персоналии:ВВС Великобритании
Иностранные члены АН СССР
Иностранные члены Индийской национальной академии наук
Социалисты Великобритании
Члены Лейбористской партии (Великобритания)
Пожизненные пэры
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Президенты Британской научной ассоциации
Почётные доктора Университета Дэлхаузи